«A Wreath in Time» — американский короткометражный комедийный фильм Дэвида Уорка Гриффита.

Сюжет 
Джон Гудхасбэнд встретил двух своих старых друзей, которые уговаривают его пойти вместе с ним на представление. Он соглашается и отправляет своей супруге телеграмму, в которой написал, что вернётся утром. Друзья отправляются в театр "Империя", в котором выступает труппа "Бурлеск". Им так понравилось шоу, что после него они стали играть роль Джонни у входа на сцену и к ним присоединились девушки из представления. Тем временем миссис Гудхасбэнд читает газету, из которой узнаёт, что "Красный орёл", на котором якобы летел её муж, разбился и все пассажиры погибли...

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке